Того року турнір проводився вперше. 

Габріела Дабровскі і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Фрідзам і Лаура Зігемунд з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Mallorca Open, парний розряд
2016